Corella kan syfta på:

 Corella (djur) – ett släkte sjöpungar
 Corella, Filippinerna – en kommun i Filippinerna
 Corella (kommun i Spanien, Navarra, Provincia de Navarra, lat 42,10, long -1,79) – en kommun i Spanien
 Corella (kommunhuvudort) – kommunens huvudort